Козьяны  — топоним:

Беларусь 
 Козьяны — деревня, Волевковский сельсовет, Дубровенский район, Витебская область
 Козьяны — деревня, Мишневичский сельсовет, Шумилинский район, Витебская область

См. также 
 Козяны